«Полковник Шабер» — телефильм, снятый в 1978 году Ленинградским телевидением по одноимённой повести Оноре де Бальзака.

Краткое содержание 
Действие происходит в Париже в 1818 году, в эпоху правления Людовика XVIII. Полковник Шабер — видный и уважаемый французский офицер, сражавшийся за Наполеона в русско-прусско-французской войне. Он получает тяжёлое ранение в Битве при Прейсиш-Эйлау, его долгое время считают погибшим, однако он восстанавливает силы и несколько лет спустя возвращается в родной Париж. Полковник обнаруживает, что всё его имущество перешло в наследство «вдове», которая спустя некоторое время после ошибочного известия о его гибели вновь вышла замуж за титулованного и состоятельного человека. Шабер пытается вернуться к прежней жизни, встречается с женой, но та ничего не хочет знать о вернувшемся муже, так как не желает лишиться своего нынешнего положения.

Шабер приходит к адвокату Дервилю и рассказывает ему обо всём случившемся. Дервиль предлагает старому полковнику свою помощь, но тот, из благородных побуждений, отказывается её принять. Полковник остаётся ни с чем.

В ролях 
 Владислав Стржельчик — полковник Шабер
 Олег Басилашвили — адвокат Дервиль
 Наталья Тенякова — графиня Ферро
 Валерий Кузин — Дельбек, управляющий графини
 Иван Мокеев — Букар, старший письмоводитель
 Михаил Боярский — Годешаль, письмоводитель
 Лев Лемке — Кротта, нотариус
 Николай Боярский — Верньо, молочник
 Виктор Гвоздицкий — Гюре, писец
 Евгений Баранов — Симонен, рассыльный
 Мария Призван-Соколова — прислуга Дервиля

Съёмочная группа 
 Автор сценария и режиссёр-постановщик: Ирина Сорокина
 Оператор-постановщик: Михаил Филиппов
 Художник: Александр Евграфов
 В качестве музыкального оформления в телефильме использованы произведения Л. Бетховена.

См. также 
 Полковник Шабер (фильм, 1994)

Ссылки 
 Рецензия 

Телеспектакли СССР 1978 года
Телеспектакли Ленинградского телевидения
Драматические телеспектакли СССР
Экранизации произведений Оноре де Бальзака